Фирузе Вокшури (род. , , Иран) — иорданская принцесса иранского происхождения.

Брак 
Она была замужем за иорданским принцем  (двоюродным братом короля Хусейна), за которого она вышла в 1974 году. Они развелись в 1985 году. Носила титул Её Королевского Высочества Принцесса Фирузе Асем Иорданская с момента замужества до мая 2004 года, когда она потеряла право на обращение Королевское высочество по указу короля Абдаллы II из-за её повторного брака. Правильная форма обращения теперь Принцесса Фирузе Вокшури.

Её отец — Хамид Вокшури, который живёт в Тегеране.

Дети 
У неё три дочери от её бывшего мужа:
 Принцесса Ясмин {родилась 30 июня 1975}
 Принцесса Сара (Родилась 12 августа, 1978)
 Принцесса Нур (родилась 6 октября 1982)

Карьера 
Принцесса была атташе иорданского посольства в Мадриде с 1992 года.

Примечания

Ссылки 
 Jordan — Al-Hashimi Dynasty: Genealogy

Принцессы Иордании
Дипломаты Иордании